Собор Святого Иосифа — название многочисленных соборных церквей по всему миру, названных в честь одного из .

Индия 
  — в Тируванантапураме.
 Собор Святого Иосифа — в Хайдарабаде.

Китай 
 Собор Святого Иосифа — в Пекине.
 Собор Святого Иосифа — в Тяньцзине.

США 
 Сортировка по штатам, по алфавиту
 Собор Святого Иосифа — в Уилинге, Западная Виргиния.
  — в Сан-Диего, Калифорния.
  — в Батон-Руже, Луизиана.
  — в Джефферсон-Сити, Миссури.
  — в Сент-Джозефе, Миссури.
  — в Буффало, Нью-Йорк.
  — в Колумбусе, Огайо.
  — в Су-Фолсе, Южная Дакота.

 Танзания 
  — в Дар-эс-Саламе.
  — на Занзибаре.

 Другие страны Сортировка по странам, по алфавиту
 Собор Святого Иосифа — в Софии, Болгария.
 Собор Святого Иосифа — в Суонси, Великобритания.
  — в Ханое, Вьетнам.
 Собор Святого Иосифа — в Васто, Италия.
 Собор Святого Иосифа — в Караганде, Казахстан.
 Собор Святого Иосифа — в Гронингене, Нидерланды.
 Собор Святого Иосифа — в Данидине, Новая Зеландия.
  — в Равалпинди, Пакистан.
 Собор Святого Иосифа — в Бухаресте, Румыния.
 Собор Святого Иосифа — в Сан-Хосе-де-Майо, Уругвай.
 Собор Святого Иосифа — в Асмэре, Эритрея.
 Собор Святого Иосифа — в Токио, Япония.

См. также 
 
 
 Ораторий Святого Иосифа
 Костёл Святого Иосифа — в Николаеве, Украина.
 Базилика Святого Иосифа — в Л’Акуиле, Италия.
  — в Эдмонтоне, Альберта, Канада.
  — в Сан-Хосе, Калифорния, США.
  — в Оклахома-Сити, Оклахома, США.